Миклош Рожа (, ; ,  — , ) — венгерско-американский композитор, известный как академическими сочинениями, так и киномузыкой.

Биография 
С пятилетнего возраста играл на скрипке, подаренной дядей-скрипачом, в дальнейшем освоил также фортепиано и альт. В 1925 году покинул Венгрию, поступив в Лейпцигский университет, однако вскоре перевёлся в Лейпцигскую консерваторию, где изучал композицию у Германа Грабнера. Занимался также хоровой музыкой под руководством , органиста Церкви Святого Фомы, затем некоторое время был его ассистентом. Окончив консерваторию в 1929 году, он некоторое время оставался ассистентом Грабнера и опубликовал два первых сочинения, струнное трио Op. 1 и фортепианный квинтет Op. 2.

В 1931 году по предложению Марселя Дюпре перебрался во Францию. Несмотря на определённые успехи некоторых его новых сочинений (особенно написанного для оркестра Op. 13 Тема, вариации и финал), ради того, чтобы обеспечить себя материально, композитор был вынужден писать лёгкую музыку для невзыскательной аудитории, используя для неё псевдоним Ник Томе (), — согласно позднейшим воспоминаниям Рожи, это был именно тот тип развлекательной музыки, который он так ненавидел до этого, однако ему пришлось утешаться тем, что даже Рихард Вагнер, оказавшись в Париже столетием раньше, не брезговал для заработка заниматься фортепианными переложениями опер Гаэтано Доницетти.

В 1935 году Рожа покинул Париж ради Великобритании. Двумя годами позже началась его многолетняя карьера кинокомпозитора: в 1937 году он почти одновременно написал музыку к исторической драме Жака Фейдера «Рыцарь без доспехов» и фильму Марион Геринг «Гроза над городом». На протяжении нескольких лет он работал для продюсерской компании Александра Корды London Films — в частности, над лентой «Четыре пера». В Англии началась и работа Рожи над музыкой к «Багдадскому вору», однако с началом Второй мировой войны съёмки были перенесены в США, куда композитор и последовал за Кордой в 1940 году. В1946 г. Рожа получил американское гражданство.

После успеха «Багдадского вора» (1940) Рожа написал музыку ко множеству голливудских фильмов (общим числом свыше сотни). За музыку к фильмам «Заворожённый» (1945), «Двойная жизнь» (1947) и «Бен-Гур» (1959) удостоился премий «Оскар». Другие выдающиеся киноленты, где звучит музыка Рожи, — «Двойная страховка», «Потерянный уикэнд», «Убийцы», «Асфальтовые джунгли», «Леди Гамильтон», «Эль Сид», «Провидение».

В то же время на протяжении всей жизни Рожа продолжал писать и академическую музыку — особой известностью пользуются его концерт для скрипки с оркестром (1954, написан для Яши Хейфеца) и концерт для виолончели с оркестром (1968, написан для Яноша Штаркера).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт общества имени Миклоша Рожи

Кинокомпозиторы США
Композиторы Венгрии
Академические музыканты США
Лауреаты премии «Сатурн»
Лауреаты премии «Сезар»
Лауреаты премии «Оскар»
Похороненные на кладбище Голливуд-Хиллз
Исполнители MGM Records